Le  Royaume de Croatie fut le nom de trois royaumes établis sur les territoires de l'actuelle Croatie :
 Le Royaume de Croatie, État médiéval fondé par Tomislav  de Croatie en 925,
 Le Royaume de Croatie, État juridiquement indépendant, régi par le Roi de Hongrie entre 1102 et 1526 qui, dans les faits, était intégré au Royaume de Hongrie,
 Le Royaume de Croatie, division administrative dépendant des Habsbourg ayant existé de 1527 à 1868.
 Le Royaume de Croatie, composante des Pays de la Couronne de Saint-Étienne. 
 Le royaume de Croatie, refondé en 1941 après la conquête de la Yougoslavie par la Wehrmacht et ses alliés italiens et hongrois.

Histoire de la Croatie